Parassala steht für:

 Parassala, eine Stadt im Distrikt Thiruvananthapuram und südlichste Stadt im indischen Bundesstaat Kerala
 Eparchie Parassala, eine syro-malankara katholische Diözese in Indien

Parassala ist der Name von:
 Parassala B. Ponnammal (* 1924), indische karnatische Musikerin